In der Saison 2000 der Schweizer Bundesliga im Schach gab es einen Zweikampf um den Titel zwischen dem Titelverteidiger Schachverein Birsfelden/Beider Basel und dem ASK Winterthur. Der direkte Vergleich endete 4:4, beide Mannschaften gaben ein weiteres Unentschieden ab. So mussten die Brettpunkte entscheiden, und hier behielt Winterthur die Oberhand.
Aus der 2. Bundesliga war Nimzowitsch Zürich aufgestiegen, die den Klassenerhalt nur knapp verpassten.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2000.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Aufstiegsspiel zur 1. Bundesliga 
Für das Aufstiegsspiel qualifiziert hatten sich mit dem SK St. Gallen und dem Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds die Sieger der beiden Zweitligastaffeln. Der Wettkampf fand am 23. September statt. La Chaux-de-Fonds setzte sich mit 5:3 durch und stieg damit in die 1. Bundesliga auf.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Schachbundesliga (Schweiz)
Schachveranstaltung 2000
Sportveranstaltung in der Schweiz